Подгорія () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Подгорія () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Подгорія.
 Подгорія () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Тетару.